Danmarksmesterskabet i håndbold for mænd 1950–51 var det 15. Danmarksmesterskab i håndbold for mænd afholdt af Dansk Håndbold Forbund. Mesterskabet blev afviklet som en landsdækkende liga bestående af ti hold, som spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Helsingør IF, som dermed vandt mesterskabet for første gang. Sølvmedaljerne gik til de forsvarende mestre IF Ajax, mens bronzemedaljerne blev vundet af AGF.

Helsingør IF holdet bestod bl.a. af Torben Jørgensen, Svend Aage Appel, Steen Waage Petersen (a), Per Theilmann, Henning Sejer.

Danmarksturneringen

1. division 
Ti hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De to lavest placerede hold rykkede ned.

Nedrykkerne blev den efterfølgende sæson erstattet af Tarup HK og AIA.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Dansk Håndbold Forbund
 HVEM HVAD HVOR – Politikens Aarbog 1952

Noter 

Håndbold i 1950
Håndbold i 1951
DM i håndbold (mænd)